SNOFALL () — коммерческий микстейп американского рэпера Джизи совместно с DJ Drama. Премьера состоялась 21 октября 2022 года фирмой звукозаписи Def Jam по исключительной лицензии YJ Music, Inc. Данный выпуск стал самым успешным в истории рэпера из серий выпусков «Gangsta Grillz». Спустя первой недели продаж финишировал в Топ-10 чарта Billboard.

Список композиций 

Использованные сэмплы
 «Kolors»: Ice-T — «Colors» / John Coleman — «World in Action»
 «I Ain’t Gone Hold Ya»: Alexander O’Neal при уч. Cherrelle — «Innocent»
 «How Deep»: Keith Sweat — «How Deep Is Your Love»
 «Grammy»: Basil Poledouris — «Main Title / Riders of Taramis»
 «BIG SNO»: Ambrosia — «Holdin' on to Yesterday»

Видеоклипы 
 2022: 
 2022:  
 2022: 
 2022:

Позиции в чартах

Примечания